Sezon 1989/1990 był 51. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 25 sierpnia 1989, a zakończył 20 maja 1990. Tytułu nie obroniła drużyna 17 Nëntori Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Kujtim Majaci, który w barwach klubu Apolonia Fier strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii